Hoplosphyrum är ett släkte av insekter. Hoplosphyrum ingår i familjen Mogoplistidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Hoplosphyrum